94. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w dniach w 10–18 kwietnia 2015 roku w gruzińskim Tbilisi. Mężczyźni startowali w ośmiu kategoriach wagowych, a kobiety w siedmiu kategoriach. Były to równocześnie 28. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
  

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2015 w sporcie